Дми́трієвський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Дмитрієвка.

Населення — 1410 осіб (2009; 1758 у 1999, 1759 у 1989).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Тімірязєвського району (Казахстан)